National Provincial Championship 2002 – dwudziesta siódma edycja National Provincial Championship, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby union. Zawody odbyły się w dniach 16 sierpnia – 27 października 2002 roku.

Dwadzieścia siedem uczestniczących zespołów zostało podzielonych na trzy hierarchicznie ułożone dywizje i w ramach każdej z nich drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym, następnie czołowe czwórki z każdej z dywizji awansowały do fazy pucharowej. Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Ostatni zespół dywizji pierwszej walczył o utrzymanie ze zwycięzcą dywizji drugiej, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu nie było natomiast spadku z dywizji drugiej.

Faworytami byli broniący tytułu zawodnicy Canterbury, odpadli jednak w półfinałach, a w zawodach triumfowała drużyna Auckland. Za najlepszych zawodników sezonu zostali w poszczególnych dywizjach uznani Keith Lowen, Sitiveni Sivivatu i Simon Porter.

Dywizja I

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Play-off o utrzymanie

Dywizja II

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Dywizja III

Tabela

Mecze

Faza pucharowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2002
2002 w rugby union
2002 w Nowej Zelandii